En physique, le magnétisme est une force produite par des charges électriques en mouvement, ou des matériaux paramagnétiques, générant un champ magnétique.
 En médecine parallèle, le magnétisme animal est une approche thérapeutique postulant l'existence d'un fluide magnétique.
 En sciences sociales, le magnétisme est un phénomène qui génère une attirance entre plusieurs objets. On peut prendre comme exemples la force d'attirance qu'il y a entre deux personnes amoureuses, la force qui attire le public vers une œuvre, etc.
 En informatique, dans le domaine des interfaces graphiques, le magnétisme est la faculté d'un élément graphique à se « coller » à un autre lorsque la distance les séparant (généralement calculée en pixels) est suffisamment réduite. Ceci aide à harmoniser l'apparence, par exemple en permettant beaucoup plus facilement des alignements d'objets.
 En Sciences de la Terre, on étudie le champ magnétique terrestre.

 En littérature, Magnétisme est une nouvelle de Guy de Maupassant datée de 1882.